Багешвар:

 Багешвар — город, расположенный в предгорьях Гималаев в индийском штате Уттаракханд.
 Багешвар — округ в штате Уттаракханд на севере Индии, в регионе Кумаон.